Salwey bezeichnet:

 Salwey (GWK: 276168), Nebenfluss der Wenne in Eslohe, Nordrhein-Westfalen
 Das Weingut Salwey in Oberrotweil im Kaiserstuhl ist ein Weingut mit Brennerei im deutschen Weinanbaugebiet Baden

Salwey ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Salwey (1603–?), englischer Politiker
 Henry Salwey (1794–1874), britischer Politiker
 Humphrey Salwey (~1575–1652), englischer Politiker
 Richard Salwey (1615–1685), englischer Politiker